Apiacás — tribo indígena do Brasil
 Língua apiacá — língua falada pelos apiacás
 Apiacás (Mato Grosso) — município do estado de Mato Grosso, Brasil
 Apiacá — município do estado de Espírito Santo, Brasil

Desambiguações de topônimos